Terradelles, localitat del municipi de Vilademuls
 Terradelles (Bagà), veïnat del municipi de Bagà (Berguedà)
 Terradelles (Santa Maria de Merlès) 
 Turó de Terradelles, muntanya del municipi de Ripoll a la comarca del Ripollès